Valletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valletjärnarna, sjö i Bräcke kommun, 
Valletjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (9,86 ha)

Se även
Vallatjärn
Valltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn